Суперкубок Кандиду де Оливейра 1994 года () — 16-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1993/94 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 1993/94 «Порту» . Для выявления победителя понадобилась третья дополнительная встреча противников, состоявшаяся 20 июня 1995 года в Париже, на стадионе Парк де Пренс.

Первый матч

Ответный матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1994 на сайте zerozero.pt

1994
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1994 году
Август 1994 года
События 24 августа
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Сентябрь 1994 года
События 21 сентября
Спортивные соревнования в Порту
Июнь 1995 года
События 20 июня
Спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1994 году